Сугмутенъях () — повторяющийся хантыйский гидроним. Происходит от хантыйского слова сугмут — «берёза»; Сугмутенъях — «берёзовая река».

Реки в Ханты-Мансийском АО:

 Сугмутенъях (приток Кульёгана)
 Сугмутенъях (приток Большого Югана)

См. также 
 Сугмутен-Ягун
 Сугмутен-Яун
 Ай-Сугмутен-Ягун